Barra do Turvo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barra do Turvo (ort), São Paulo, 
 Barra do Turvo (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar